

Cinema
 Glass (Glas) – film del 1958 diretto da Bert Haanstra
 Glass – film del 2019 diretto da M. Night Shyamalan

Musica
 Glass – album di John Illsley del 1988
 Glass – singolo di MØ del 2013

Persone

Glass
 Alice Glass – cantante canadese
 Alisha Glass – allenatrice di pallavolo e pallavolista statunitense
 Andrea Glass – ex tennista tedesca
 Bernhard Glass – ex slittinista tedesco orientale
 Caitlin Glass – doppiatrice e sceneggiatrice statunitense
 Chip Glass – ex giocatore di football americano statunitense
 Franz Paul Glass – grafico, tipografo e illustratore grafico tedesco 
 Gaston Glass – attore e produttore cinematografico francese
 Gerald Glass – ex cestista statunitense
 Herman Glass – ginnasta statunitense
 Hugh Glass – esploratore e guida statunitense
 Jim Glass – cestista statunitense
 Julia Glass – scrittrice statunitense
 Kimberly Glass – pallavolista statunitense
 Ned Glass – attore statunitense
 Philip Glass – compositore statunitense
 Ron Glass – attore statunitense
 Stephen Glass – allenatore di calcio ed ex calciatore scozzese
 Stephen Glass – giornalista statunitense
 Stuart Robert Glass – avventuriero e velista canadese
 Timothy Glass – ex schermidore statunitense
 William Glass – militare britannico, fondatore della comunità di Tristan da Cunha

Glaß
 Harry Glaß – saltatore con gli sci tedesco. 
 Henry Glaß – ex saltatore con gli sci e allenatore di sci nordico tedesco